Aufsuchen steht für:
 das freiwillige Aufsuchen von Orten oder Personen, siehe Besuch
 das Aufsuchen von Bodenschätzen, siehe Aufsuchung